Écologie & Politique est une revue semestrielle française.

Fondée et dirigée par Jean-Paul Deléage, en 1992, elle est d'abord publiée aux Presses de Sciences-po puis, depuis 2016, par les éditions Le Bord de l'eau. Elle est aussi disponible en version numérique.

Voir aussi

Article connexe 
 Autres revues d'écologie : L'Écologiste, Entropia, La Revue durable, Limite

Lien externe 

Presse politique en France
Titre de presse créé en 1992
Revue française
Presse écologiste